Бамбуковый массаж – вид массажа, для которого в качестве массажного инструмента используются полые бамбуковые стебли (трости) или веники комнатной температуры или слегка нагретые.

Описание 
Бамбуковый массаж осуществляется с помощью полых бамбуковых стеблей различной длины (чаще 30-35 см) и диаметра (в основном 3 см) или специальных веников.

Массаж обеспечивает работу с глубокими тканями, что способствует улучшению кровообращения. Кроме того, использование бамбуковых палочек помогает уменьшить напряжение и нагрузку на руки и пальцы практикующего массажиста.

Среди используемых техник и приёмов: постукивание, прокатывание, поколачивание, разминание торцом палки.

Показаниями к применению бамбукового массажа являются:
 усталость из-за физических и умственных нагрузок;
 стресс;
 неправильный мышечный тонус;
 мышечные боли;
 целлюлит или лишний вес.

Противопоказаниями являются:
 заболевания кожи;
 острые болезненные состояния и воспалительные процессы, высокая температура;
 онкологические заболевания;
 повышенное артериальное давление;
 мочекаменная и желчнокаменная болезнь;
 варикозное расширение вен;
 беременность;
 менструация.

Распространение 
Первоначально массаж с применением бамбуковых стеблей появился в Китае, Маврикии, Индонезии и Таиланде. В Японии и Бразилии получила распространение разновидность массажа с применением бамбуковых веников.

В Европе и России данный вид массажа начал распространяться в 1990—2000-е годы.

Примечания 

Массаж